Quebraollas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus albidus; o 
 el nombre común de la planta Cistus clusii.